Сезон 1993-94 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії. Це 1-ий сезон з моменту заснування турніру (після розпаду Чехословаччини). Чемпіоном стала Спарта (Прага).

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Вікторія Жижков взяв участь у Кубку кубків 1994—1995 як переможець Кубку Чехії з футболу 1993—1994.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша чеська ліга на rsssf 

1993-1994
Чехія
Чехія